може позначати:

 «Тетрабіблос» Клавдія Птолемея (ум.165)
 «Чотири книги історії» Нітгарда (9 ст.)
 «Сентенції» (Libri Quattuor Sententiarum) Петра Ломбардського (ум.1160)
 Конфуціанську збірку (див. Чотири книги і п'ять канонів)
 «Чотири книги про архітектуру» (1570) Андреа Палладіо